Hillemann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hillemann (1922–2003), deutscher Fußballspieler
 Larina Aylin Hillemann (* 1996), deutsche Ruderin